Lesa puede referirse a:

 Lesa (España), parroquia y aldea española del municipio de Coirós, provincia de La Coruña, Galicia.
 Lesa (Grecia), antigua aldea griega de la unidad periférica de Argólida.
 Lesa (Italia), municipio italiano de la provincia de Novara, de la región de Piamonte.